DBX или dbx:

 DBX — отладчик для языков C, C++, Фортран и Java
 DBX — технология прямого исполнения байт-кода
 dbx — система шумопонижения
dbx, Inc. — компания-разработчик и производитель аппаратуры для звукозаписи
 DBX — концепт-кар Aston Martin (2015)